Tim Wheeler ist der Name folgender Personen:

* Tim Wheeler (Psychologe), britischer Psychologe, Soziologe und Hochschullehrer 
 Tim Wheeler (Produzent), US-amerikanischer Musik- und Filmproduzent und Regisseur 
 Tim Wheeler (Musiker) (* 1977), irischer Gitarrist, Sänger und Songwriter